Меморијал Ван Даме 2017. одржан је 1. септембра 2017. на Стадиону краља Бодуена у Бриселу (Белгија). Ово је последњи од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Сатница 

.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 21:16.

Ветар: +0,9 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 21:35.

110 м препоне 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 20:44.

Ветар +0,5 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 9. 9. 2017. године у 21:30.

Троскок 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 20:46.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 17:00.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 20:20.

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 21:45.

Ветар +0,4 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 20:52.

1.500 м 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 21:23.

5.000 м 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 20:18.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 20:03.

Скок увис 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 19:47.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 19:14.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 18:45.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017. године у 18:30.

Остале дисциплине

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017 у 20:11.

400 м 
Такмичење је одржано 1. 9. 2017 у 21:53.

1.500 м  
Такмичење је одржано 1. 9. 2017 у 19:37.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 

 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења − сајт ИААФ
 Комплетни резултати такмичења у ДЛ у Бриселу

Меморијал Ван Дам
ИААФ Дијамантска лига 2017.